Антонин Дворжак:
 Дворжак, Антонин (1817—1881) — чешский художник.
 Дворжак, Антонин (1841—1904) — чешский композитор.